Mammalodon colliveri — вид вымерших усатых китов, один из двух в роде маммалодонов (Mammalodon).

История изучения и палеобиология 
Открыт в 1932 году, когда ископаемые остатки были обнаружены в отложениях хаттского яруса Австралии. Род Mammalodon включают в семейство Mammalodontidae. Второй род этого семейства — Janjucetus с единственным известным науке видом Janjucetus hunderi.

Описание 
Эти животные достигали 3 м в длину, то есть были мельче современных китов. Они не были усатыми в полном смысле слова, так как сохраняли зубы. Из-за этого они не могли питаться так же, как современные киты, фильтруя воду. Их диета, занимаемая видом экологическая ниша и способ питания, таким образом, остаются тайной для учёных (возможно, маммалодоны преуспели в каком-то ином методе фильтрации воды, например, фильтровали придонный слой, что они могли делать благодаря большим расстояниям между зубами).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вымершие усатые киты
Млекопитающие олигоцена
Фоссилии, описанные в 1939 году